Ivan Ivanov pode referir-se a:
Ivan Ivanov (halterofilista)
Ivan Ivanov (triatleta)
Ivan Ivanov (matemático)
Ivan Vasilev Ivanov  (futebolista nascido em 1942)